Франси́ско Са́нтос Кальдеро́н (; 14 октября 1961, Богота; известен также как Панчо Сантос, ) — журналист, 9-й вице-президент Колумбии с 7 августа 2002 года, переизбран в 2006 году до 2010 года. Член политической партии Primero Colombia. Жена — Мария Виктория Гарсия ().

Биография 
Окончил Канзасский университет в Лоренсе и Техасский университет в Остине.

В 1990 году Медельинский кокаиновый картель, возглавляемый Пабло Эскобаром, похитил Франсиско для давления на правительство Колумбии. Условием для освобождения стала экстрадиция в США наркобарона.

По возвращению, Сантос стал защитником прав человека в Колумбии и довольно часто защищал пострадавших от похищений, так как сам пережил это неприятное событие. Он создал неправительственную организацию под названием Fundación Pais Libre, которая оказывала помощь пострадавшим и их семьям. Его часто критиковали из-за слишком резких заявлений, которые поддерживали репрессии против студентов, участвующих в протестах.

В 2007 году в интервью для документального фильма «» Сантос защищает План «Колумбия», а также поддерживает использование воздушной фумигации в качестве инструмента для борьбы с наркотиками.

С 2008 года Сантос выступал в рамках кампании «совместная ответственность», которая была создана в целях повышения осведомлённости общественности о производствах кокаина. Кампания связывает употребление кокаина с разрушением окружающей среды.

После демонстрации студентов в ноябре 2011 года против приватизации государственного образования, он в своём видеоблоге заявил, что участвовавших студентов нужно контролировать электрошокерами. Такой вариант был воспринят гражданами как «антидемократический».

Примечания 

Вице-президенты Колумбии
Журналисты Колумбии
Выпускники Канзасского университета
Выпускники Техасского университета в Остине